Pleione ist 
eine Figur aus der griechischen Mythologie, siehe Pleione (Mythologie);
der Eigenname des im „Siebengestirn“ gelegenen Sterns 28 Tauri, siehe Pleione (Stern);
eine Gattung der Orchideen, siehe Pleione (Orchideen).

Siehe auch:
 Mount Pleiones, Vulkan im Viktorialand, Antarktika